Osoby noszące nazwisko Koidula:
 Lydia Koidula (ur. 1843, zm. 1886) – estońska poetka, uznawana za „matkę” estońskiej sztuki dramatycznej.

2 miejscowości w Estonii:
 Koidula – wieś w prowincji Sarema, w gminie Kaarma.
 Koidula – wieś w prowincji Põlva, w gminie Värska.